Municipio de Wayland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wayland (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Wayland (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.